Нижнедобринское сельское поселение — муниципальное образование в составе Жирновского района Волгоградской области.
 Нижнедобринское сельское поселение — муниципальное образование в составе Камышинского района Волгоградской области.